Колле́ж (, коллегия) — многозначное слово французского происхождения.

 Коллежи — учебные заведения.

Во Франции
 Коллежи Сорбонны — французские коллежи, учебные заведения Парижского университета в XIV—XV вв.
 Коллеж де Франс — парижское учебно-исследовательское учреждение, существует с XVII века.
 Коллеж патафизики — интернациональное сообщество, созданное в 1948 году в Париже как пародия на научное общество.
 Коллеж — среднее общеобразовательное заведение во Франции и некоторых франкоязычных странах.

В Канаде
 Коллеж общего и профессионального образования — среднеспециальное учебное заведение в Квебеке.
 Коллеж Оттавы — коллеж общего и профессионального образования, г. Гатино региона Оттава канадской провинции Квебек.

См. также 
 Коллегия
 Коллегии
 Колледж
 Колледж (значения)
 Колледж (фильм)
 Маккензи Коллеж